

Geografia

Austria 
 Deutsch Kaltenbrunn – comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)
 Kaltenbrunn – frazione di Gleisdorf, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Kaltenbrunn – frazione di Kaunertal, comune nel distretto di Landeck (Tirolo)
 Kaltenbrunn – frazione di Völkermarkt, città nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)

Estonia 
 Kaltenbrunn – antico nome tedesco del comune di Roosna-Alliku (Järvamaa)

Francia 
 Kaltenbrunn – antico nome tedesco di Froidefontaine, comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)

Germania 
 Kaltenbrunn – frazione di Garmisch-Partenkirchen, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kaltenbrunn – ex comune ora frazione di Itzgrund, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Kaltenbrunn – ex comune ora frazione di Walldürn, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Markt Kaltenbrunn o Kaltenbrunn in der Oberpfalz – ex comune ora frazione di Weiherhammer, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Kaltenbrunn – antico nome tedesco di Kaproun, frazione del comune di Kunžak nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)

Slovacchia 
 Kaltenbrunn – antico nome tedesco di Dúbravka, quartiere della città di Bratislava nel distretto di Bratislava IV (Bratislava)